Байон:

 Байон — храмовый комплекс в Камбодже.
 Байон () — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Байон () — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Байон () — река во Франции.
 Байон — город в штате Нью-Джерси, США.
 Байон — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мёрт и Мозель.
 Байон () байон, эльбайон, байао () — бразильский парный танец, достаточно быстрый, с четким ритмом. Вариант самбы. 
Фамилия ( и ):
 Байон, Андре (1875—1932) — бельгийский франкоязычный писатель.
 Байон, Анри Эрнест (, 1827—1895) — французский ботаник и врач, иностранный член Российской академии наук.
 Байон, Луи (1881—1965) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
 Байон, Мари-Эмманюэль (1746—1825) — французский композитор.

См. также 
 Байонн